Широко́вское сельское поселение — муниципальное образование в южной части Фурмановского муниципального района Ивановской области с центром в селе Широково.

География 
По автомобильной дороге от Широково до районного центра (город Фурманов) — около 6 км.

История 
Широковское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 51-ОЗ.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Сельские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Фурмановского района